Литвинцево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Литвинцево — деревня в Шуйском районе Ивановской области.
 Литвинцево — деревня в Калининском районе Тверской области.